Nachlese bezeichnet
 eine nachträgliche Auswahl
 eine Erntemethode ärmerer sozialer Schichten, siehe Ährenlesen bzw. das nachträgliche Aufsammeln der bei der Weinernte übersehenen oder erst später gereiften Trauben.
 eine Zeitschrift des ORF, siehe ORF nachlese
 im Bergbau den Nachlesebergbau